Santa Teresa bezeichnet

 eine Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen, siehe Santa Teresita (Batangas)
 eine Gemeinde an der Atlantikküste im Partido La Costa, Argentinien, siehe Santa Teresita (Buenos Aires) 
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Cagayan, Philippinen, siehe Santa Teresita (Cagayan)
 Santa Teresita (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Espíndola der ecuadorianischen Provinz Loja